Ružići (Sveta Nedelja)
 Ružići (Poreč)